Йаруб () — имя легендарного родоначальника южных арабов.

Имя «Йаруб» считается вероятным эпонимом арабского языка. В мусульманской генеалогии Йаруб считается сыном Кахтана, библейского Иоктана. В расширенном виде на семь поколений имя пишут Йаруб ибн Кахтан ибн Эбер ибн Шалах ибн Арфахшаз ибн Сим ибн Нух. В мусульманской историографии Йаруба ибн Кахтана называют первым правителем Йемена. Средневековый автор Шамси Каис Рази возводит к Йарубу изобретение куфического письма.

Литература 
 Баранов Х. К. Арабско-русский словарь.
 Thackston, Wheeler McIntosh (2001). Album prefaces and other documents on the history of calligraphers and painters: Volume 10 of Studies in Islamic art and architecture

Арабские имена